Китайская народная республика участвовала в зимних Олимпийских играх 1980, впервые в своей истории приняв участие в зимней Олимпиаде, но не завоевала ни одной медали.

Результаты соревнований

Биатлон 

 Спортсменов — 5
 Мужчины

Горнолыжный спорт 

 Спортсменов — 2
 Мужчины

 Женщины

Конькобежный спорт 

 Спортсменов — 13
 Мужчины

 Женщины

Лыжные гонки 

 Спортсменов — 2
 Мужчины

 Женщины

Фигурное катание 

 Спортсменов — 2

Ссылки 
 China at the 1980 Lake Placid Winter Games 
 Official Report of the 1980 Olympic Winter Games (Results) 

Страны на зимних Олимпийских играх 1980 года
1980 год в Китае